Патті Фендік і Зіна Гаррісон-Джексон були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Фендік - з Мередіт Макґрат, а Гаррісон-Джексон - з Лорі Макніл.

Гаррісон-Джексон і Макніл програли в півфіналі парі Катріна Адамс і Манон Боллеграф.

Фендік і Макґрат виграли титул, перемігши у фіналі Адамс і Боллеграф з рахунком 7–6, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (чемпіонки)
 Зіна Гаррісон-Джексон /  Лорі Макніл (півфінал)
 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (фінал)
 Енн Гроссман /  Джулі Річардсон (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1994 IGA Classic Doubles Draw

U.S. National Indoor Tennis Championships
Тур WTA 1994